Sofía María Luisa Amelia Josefina de Baden (; Baden-Baden, 26 de julio de 1865-ibidem, 29 de noviembre de 1939) fue la esposa y consorte del duque Federico II de Anhalt. Fue la última duquesa consorte de Anhalt, ya que el título sería abolido en 1919 durante la República de Weimar.

Biografía 
La princesa María de Baden nació el 26 de julio de 1865, siendo la hija del príncipe Guillermo de Baden y de su esposa, la princesa María Maximilianovna de Leuchtenberg. Sus abuelos paternos eran el gran duque Leopoldo I de Baden y la princesa Sofía Guillermina de Suecia. Sus abuelos maternos eran el duque Maximiliano de Beauharnais, 3º duque de Leuchtenberg, y la gran duquesa María Nikolaevna de Rusia. Era una bisnieta del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y del zar Nicolás I de Rusia. María era una hermana del príncipe Maximiliano de Baden, canciller del Imperio alemán.

El 2 de julio de 1889 contrajo matrimonio con el príncipe heredero Federico de Anhalt en Karlsruhe. El matrimonio no tuvo hijos. En 1904, su marido ascendió al trono como duque de Anhalt. Su marido murió en 1918. Ella murió en 1939 en Baden-Baden.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Anhalt por matrimonio

Duquesas consortes de Alemania del siglo XX

Duquesas de Anhalt por matrimonio
Princesas de Baden
Nacidos en Baden-Baden